Томулешти има више значења:

 Томулешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Томулешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији